Unter Vgk versteht man:
 ein Virtuelles Graduiertenkolleg
 das Vestische Gymnasium Kirchhellen

VGK bedeutet:
 Verlag für Geschichte und Kultur in Trier 

Abkürzung